Тахуния Рубель (; ; род. 20 февраля 1988) — израильская топ-модель.

Победительница пятого сезона реалити-шоу «А-ах а-гадоль» (израильской версии шоу «Большой брат»).

Биография 
Тахуния Рубель родилась в городе Гондэр, Эфиопия. По происхождению Рубель эфиопская еврейка. Перебралась с семьёй в Израиль в трёхлетнем возрасте в ходе известной операции «Соломон».

Примечания

Ссылки 
 

Участники реалити-шоу